

Astronomia
16766 Righi – asteroide del sistema solare

Geografia
Righi – quartiere collinare di Genova
Rigi – italianizzato anticamente Righi, monte svizzero

Persone 
 Aldo Righi – ex astista e allenatore di atletica leggera italiano
 Andrea Righi – ex nuotatore italiano
 Augusto Righi – fisico e politico italiano
 Augusto Righi – Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
 Clivo Righi – ex cestista italiano
 Daniele Righi – ciclista italiano
 Desiree Righi – calciatrice italiana
 Egano Righi-Lambertini – cardinale della Chiesa cattolica
 Federico Righi – pittore e scultore italiano
 Federico Righi – calciatore italiano
 Giovanni Righi – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giovanni Righi – frate francescano, beato
 Italo Righi – ex capitano reggente di San Marino
 Lorenzo Righi – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luciano Righi – politico italiano
 Luigi Righi – scultore italiano
 Massimo Righi – giornalista italiano, direttore del quotidiano «Il Secolo XIX»
 Massimo Righi – attore italiano
 Maurizio Righi – ex hockeista su pista italiano
 Pietro Righi – calciatore italiano
 Pietro Righi – scultore (1772-1839)
 Raoul Righi – arbitro di calcio italiano
 Romano Righi – ingegnere e imprenditore italiano
 Stefano Righi – cantautore italiano, meglio conosciuto come Johnson Righeira
 Vittore Ugo Righi – vescovo e diplomatico italiano

Altro
Funicolare Zecca-Righi – linea di trasporto della città di Genova
Torneo Internazionale Maggioni-Righi – torneo di calcio calcistico giovanile, categoria allievi
Tipografia Righi – storica attività di Urbino, pubblicò fra gli altri Ernesto Nathan (massone)
Villa Righi – villa storica di Firenze, in stile e intitolata a Giuseppe Poggi

Pagine correlate 
 Righetti
 Righini
 Rigazzi